Múzquiz steht für:

 Múzquiz (Coahuila), eine Ortschaft im mexikanischen Bundesstaat Coahuila

Múzquiz ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Pedro Mendinueta y Múzquiz (1736–1825), spanischer Offizier und Kolonialverwalter